Бры́здзын () — село в Польше в сельской гмине Козлув Мехувского повята Малопольского воеводства.

Село располагается в 3 км от административного центра гмины села Козлув, в 14 км от административного центра повята города Мехув и в 47 км от административного центра воеводства города Краков.

История 
До 1581 года земли в окрестностях современного Брыдзына принадлежали шляхтичу Станиславу Миноцкому герба Новина. До конца XVII века на территории, где сегодня находится село, был лес под названием «Брыздынь», который входил в административные границы современного села Козлув. С 1582 года по 1601 год земли принадлежали роду Гонзага-Мышковских и с 1727 года — князьям Велёпольским. К середине XVIII века лес был полностью вырублен и на этом месте появился фольварк Бжезьдзинский. С этого времени упоминается усадьба, которая принадлежала князьям Велёпольским. Современное село появилось в XIX веке. В 1827 году в селении было 4 домохозяйства с 46 жителями. В 1878 году село насчитывало 23 домохозяйства с 152 жителями.

В 1975—1998 годах село входило в состав Келецкого воеводства.

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Мехувского повета